Wendelin est un prénom et un patronyme d'origine germanique.

Le prénom est porté notamment par :
 Wendelin (saint catholique)
 Wendelin Boeheim
 Wendelin Werner, mathématicien français
 Wendelin Wiedeking, homme d'affaires allemand

Le patronyme :
 Godefroy Wendelin astronome flamand.

Voir aussi 
 

cs:Vendelín
eo:Vendelo
hu:Vendel
pl:Wendelin